NGG steht für:

 Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Gewerkschaft in Deutschland
 Narrow Gauge Garratt, siehe SAR-Klasse NGG 13 / NGG 16
 Nash-Gleichgewicht, Begriff aus der Spieltheorie
 Neue Geistliche Gemeinschaft, kirchliche Bewegung, siehe Geistliche Gemeinschaft

Abkürzung